Nerf (blad), de vaatbundels, die door de bladschijf lopen en van onderen vaak als lijsten tevoorschijn treden
Nerf (hout), een maat voor hoe fijn de structuur van hout is
Nerf (speelgoed) speelgoed uit de VS